Mayla ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Mayla (1730–1799), österreichischer Zisterzienser und Abt

Mayla steht für:

Einen Mädchennamen, siehe Mayla (Name)
 ein Tief, das das Unwetter in Südeuropa im Januar und Februar 2014 auslöste